El término estoque puede referirse a:

 El estoque medieval, arma empleada en la Baja Edad Media.
 La espada ropera, arma blanca de uso militar y civil muy popular durante toda la Edad Moderna y también conocida como estoque.
 El estoque de toreo, arma que emplean los toreros para matar al toro.
 El estoque bendito, espada que los papas entregaban a los reyes.
 El Lamborghini Estoque, un prototipo de automóvil construido por Lamborghini.
 El nombre común de la planta Gladiolus communis.

Enlaces externos